Spierdystrofie van Becker (Becker muscular dystrophy)
Brede maatschappelijke discussie
BMD (pantservoertuig), de Boyevaya Mashina Desanta, een luchtmobiel infanteriegevechtsvoertuig uit de Sovjet-Unie
BMD (botmineraaldichtheid), de botmineraaldichtheid van het skelet
Bedrijfsmilieudienst, stichting welke bedrijven ondersteunt op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid en duurzaam ondernemen. Met 6 vestigingen.